Theunert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Theunert (1899–1981), deutscher Künstler
 Helga Theunert (* 1951), Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin, Medienpädagogin
 Hugo Theunert (1880–1950), deutscher Manager und Verbandsfunktionär der Lebensmittelindustrie
 Markus Theunert (* 1973), Vertreter der Schweizer Männerbewegung

Siehe auch:
 Theuner